King Street est, dans certaines villes anglophones du Commonwealth ou des États-Unis, le nom d'une importante artère du centre-ville.

Voies

Australie 
 King Street (Melbourne), Victoria, Australia
 King Street (Newtown), New South Wales, Australia
 King Street (Perth), Western Australia, Australia
 King Street (Sydney), New South Wales, Australia
 King Street (Devonport), Tasmania, Australia

Canada 
 King Street (Toronto), Ontario
 King Street (Hamilton), Ontario
 Waterloo Regional Road 15, connue sous le nom de King Street dans la région de Waterloo, en Ontario 
 Niagara Regional Road 81, connue sous le nom de King Street à Lincoln, en Ontario

États-Unis 
 King Street (Boston), Massachusetts
 King Street (Lancaster), Pennsylvanie
 King Street (Malvern), Pennsylvanie
 King Street (Charleston), Caroline du Sud
 King Street (Alexandrie), Virginie
 King Street (Bristol), Connecticut

Royaume-Uni 
 King Street (Bristol), Bristol
 King Street (Cambridge), Cambridge
 King Street (Manchester), Manchester
 King Street (Londres), 
 King Street (Wellington), 
 King Street (Aberdeen), Écosse
 King Street, Port Talbot, Pays de Galles
 King Street, Kirkby-In-Ashfield, Nottinghamshire,

Odonyme